Miejscowości w USA:
 Foxborough – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Foxborough – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk

Gminy w USA:
 Foxborough (ang. Foxborough Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk